Cohors I Delmatarum (bzw. Dalmatarum) ist die Bezeichnung zweier Auxiliareinheiten des römischen Heeres:

 Cohors I Delmatarum (Britannia). Sie ist durch Militärdiplome von 122 bis 158 belegt und war in der Provinz Britannia stationiert.
 Cohors I Delmatarum (Dalmatia). Sie ist durch Inschriften belegt und war in der Provinz Dalmatia stationiert.